Fort Supply ist die Bezeichnung von:
 Fort Supply Lake, ein Stausee im Woodward County, im US-Bundesstaat Oklahoma  
 Fort Supply (Oklahoma), eine Ortschaft im Woodward County, im US-Bundesstaat Oklahoma  
 Fort Supply Reservoir, ein Stausee im Woodward County, im US-Bundesstaat Oklahoma  
 Fort Supply (Staudamm), ein Staudamm im Woodward County, im US-Bundesstaat Oklahoma  
 Fort Supply, ein ehemaliger Handelsposten der Mormonen in Wyoming